Neftegorsk ist der Name mehrerer Orte in Russland:
einer Stadt in der Oblast Samara, siehe Neftegorsk (Samara)
einer Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnodar, siehe Neftegorsk (Krasnodar)
einer ehemaligen Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sachalin, siehe Neftegorsk (Sachalin)